Домовина:
 Домовина — синоним слова «гроб» в разговорной и литературной речи.
 Домовина — в архитектуре: символическое сооружение с двухсторонней крышей на могилах старообрядцев, например, над крестами.

Названия 
 «Домовина» — лужицкая организация.
 «Домовина» — издательство, выпускающее печатные издания на лужицких языках.

См. также 
 Домовины
 Домовой